Антти Юлёнен (; род. 15 сентября 1983, Лиминка, Финляндия) — финский хоккеист, защитник шведского клуба «Аспловен», выступающей в Аллсвенскан.

Карьера 
В юношеском возрасте выступал за сборную Финляндии соответствующих возрастных категорий. С 1999 года в системе хоккейного клуба «Кярпят». Выступал в молодёжном составе команды. В СМ-Лиге дебютировал в сезоне 2002/03 года. Параллельно выступал и за команду Местиса - «Хокки». В 2012 году перешёл в «Пеликанз». Всего в СМ-Лиге провёл 387 игр, в Местисе - 110 игр.

С 2014 года выступает в ВХЛ в составе усть-каменогорского  «Казцинк-Торпедо». За сезон 29 раз выходил на лёд в играх ВХЛ.

Достижения 
 Чемпион Финляндии (4) - 2004, 2005, 2007, 2008 
 Вице-чемпион Финляндии (2) - 2003, 2009 
 Бронзовый призёр чемпионата Финляндии (1) - 2006 
 Чемпион Местиса (1) - 2007 
 Вице-чемпион Местиса (1) - 2008

Ссылки 
 

Хоккеисты Финляндии
Игроки ХК «Кярпят»
Игроки ХК «Хокки»
Игроки ХК «Пеликанз»
Игроки ХК «Торпедо» Усть-Каменогорск
Игроки ХК «Аспловен»